Коезала има више значења:

 Општина Коезала (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Коезала (Тлалтетела), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Општина Коезала (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Коезала (Коезала, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику